Bruno Le Maire – francuski polityk
 Jacob Le Maire – holenderski żeglarz
 Máire Brennan – irlandzka wokalistka
 Máire Geoghegan-Quinn – irlandzka polityk
 René Charles Joseph Ernest Maire – botanik i mykolog